Trebiola ima više značenja:
 Trebiola (Đenova)
 Trebiola (Pjačenca)